Суперкубок Бельгии по футболу 1997 () — 19-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1996/97 «Льерс» и обладатель Кубка Бельгии 1996/97 «Жерминаль Экерен». Встреча состоялась 6 августа 1997 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1998
Матчи ФК «Льерс»
Матчи ФК «Беерсхот»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1997 году
События 6 августа
Август 1997 года
Спортивные соревнования в Брюсселе